Моги́льник:

 Могильник — комплекс погребений умерших людей. Также могильниками называются места захоронения павших животных (скотомогильник), радиоактивных или токсических отходов.
 Могильник () — хищная птица семейства ястребиных.
 Могильник, или гармала () — род растений семейства Селитрянковые.
 Могильник, или Гармала обыкновенная () — один из видов этого рода, лекарственное растение.
 Могильник — деревня в Сунском районе Кировской области.